Merry Christmas (С Рождеством!) — устное или письменное приветствие, традиционно используемое в рождественские праздники или перед ними и может означать:

Песни 
 «Merry Christmas» — песня Эда Ширана и Элтона Джона (2021)
 «Merry Christmas» — песня Мелани с альбома Born to Be (1968)

Альбомы 
  — альбом Бинга Кросби, 1945
  — альбом Джонни Мэтиса, 1958
  — альбом The Supremes, 1965
  — альбом Энди Уильямса, 1965
  — альбом Дэниела Джонстона, 1988
  — альбом Глена Кэмпбелла, 1991
 Merry Christmas — альбом Мэрайи Кэри, 1994
  — альбом Жанетт Бидерманн, 2004
  — альбом Кейт Себерано, 2009
  — альбом Leningrad Cowboys, 2013